Андрей Николаевич Баландин (род. 10 сентября 1977 года) — мастер спорта России международного класса (хоккей с мячом), чемпион мира 2001 года.

Карьера 
А. Н. Баландин начал играть в хоккей с мячом в Красноярске в школе «Енисея».

В сезоне 1995/96 года дебютировал в составе клуба «Енисей» в высшей лиге. На чемпионате мира 2001 года стал чемпионом мира, причём, заявленный как вратарь, он провёл один из матчей в нападении и забил три мяча.

К декабрю 2002 года стал чемпионом России, привлекался в сборную, в составе которой стал чемпионом мира, включался в список 22 лучших игроков сезона. Имел и другие достижения, а также постоянное место в основном составе, однако перешёл в кемеровский «Кузбасс».

Проведя несколько сезонов в «Кузбассе», он переходит в «Саяны».

Достижения 

 Чемпион России - 2001. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 1999, 2000, 2004, 2005, 2006. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2003, 2007. 
 Обладатель Кубка России - 1997, 1998, 1999, 2003.  
 Финалист Кубка России - 2005 (в). 
 Бронзовый призёр Кубка России - 2001, 2004. 
 Обладатель кубка европейских чемпионов - 2001. 
 Финалист кубка мира - 2000. 
 Обладатель кубка Стокгольма - 1995. 
 Чемпион мира - 2001. 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров - 1996. 

 Включался в список 22 лучших игроков сезона - 2001.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Саяны»